Самуил () — община в Болгарии. Входит в состав Разградской области. Население составляет 12 115 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Богданци
 Богомилци
 Владимировци
 Голям-Извор
 Голяма-Вода
 Желязковец
 Здравец
 Кара-Михал
 Кривица
 Ножарово
 Пчелина
 Самуил
 Хума
 Хырсово

Общины Разградской области